util-linux — это стандартный пакет служебных утилит командной строки, используемый в операционных системах на базе ядра Linux. Когда его развитие застопорилось, был создан форк, util-linux-ng (где ng означает «next generation»), но на июль 2011 года он был переименован обратно в util-linux и является официальной версией пакета.

Состав 
Пакет включает в себя следующие утилиты:

 addpart
 agetty
 blkdiscard
 blkid
 blkzone
 blockdev
 cal
 cfdisk
 chcpu
 chfn
 chmem
 choom
 chrt
 chsh
 col (legacy)
 colcrt
 colrm
 column
 ctrlaltdel
 delpart
 dmesg
 eject
 fallocate
 fdformat
 fdisk
 fincore
 findfs
 findmnt
 flock
 fsck
 fsck.cramfs
 fsck.minix
 fsfreeze
 fstrim
 getopt
 hardlink
 hexdump
 hwclock (query and set the hardware clock (RTC))
 ionice
 ipcmk
 ipcrm
 ipcs
 irqtop
 isosize
 kill
 last
 ldattach
 line (legacy)
 logger
 login
 look
 losetup
 lsblk
 lscpu
 lsipc
 lsirq
 lslocks
 lslogins
 lsmem
 lsns
 mcookie
 mesg
 mkfs (legacy)
 mkfs.bfs
 mkfs.cramfs
 mkfs.minix
 mkswap
 more
 mount
 mountpoint
 namei
 newgrp
 nologin
 nsenter
 partx
 pg (legacy)
 pivot_root
 prlimit
 raw
 readprofile
 rename
 renice
 reset (legacy)
 resizepart
 rev
 rfkill
 rtcwake
 runuser
 script
 scriptlive
 scriptreplay
 setarch (including architecture symlinks such as i386, linux32, linux64, x86_64, etc.)
 setpriv
 setsid
 setterm
 sfdisk
 su
 sulogin
 swaplabel
 swapoff
 swapon
 switch_root
 taskset
 tunelp (deprecated)
 ul
 umount
 unshare
 utmpdump
 uuidd
 uuidgen
 uuidparse
 vipw (including symlink to vigr)
 wall
 wdctl
 whereis
 wipefs
 write
 zramctl

Удалённые 
Утилиты, ранее включенные, но затем удалённые :

 arch
 chkdupexe
 clock
 cytune
 ddate (removed from default build before being removed altogether)
 elvtune
 fastboot
 fasthalt
 halt
 initctl
 ramsize (formerly a symlink to rdev)
 rdev
 reboot
 rootflags (formerly a symlink to rdev)
 shutdown
 simpleinit
 tailf
 vidmode (formerly a symlink to rdev)

См. также 
 GNU Core Utilities
 Краткий справочник по «всем-всем» командам Linux (Хабр-статья)

Примечания

Ссылки 
 Git repository on kernel.org (primary)
 Git repository on GitHub (backup)
 HTTP at kernel.org
 Mailing list

Linux
Утилиты Unix
Свободное системное программное обеспечение
Свободное программное обеспечение, написанное на Си